La Question, une forme de torture.

 La Question est un livre d'Henri Alleg paru en 1958 qui dénonce l'usage de la torture en Algérie.
 La Question est le titre du film adapté du livre d'Henri Alleg, réalisé par Laurent Heynemann en 1977.
 La Question est l'identification du  de la chanteuse, Françoise Hardy.
 The Question est le nom du  du groupe Emery.
 The Question est une série de comics (bande dessinée « américaine »).
 La grande question sur la vie, l'univers et le reste est, dans l'œuvre de Douglas Adams Le Guide du voyageur galactique, la question ultime sur le sens de la vie.

Voir aussi

Notes, sources et références 

Homonymie de titre